Танаби ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Сан-Жозе-ду-Риу-Прету. Входит в экономико-статистический  микрорегион Сан-Жозе-ду-Риу-Прету. Население составляет 23 381 человек на 2006 год. Занимает площадь 745,233 км². Плотность населения — 31,4 чел./км².

Праздник города — 4 июля.

История 
Город основан в 1882 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 205.714.417,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 8.937,50 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,792 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Муниципалитеты штата Сан-Паулу